Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Curitiba du 25 au .

Sabine Hack remporte le simple dames. En finale, elle bat Florencia Labat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sabine Hack et Veronika Martinek.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Bresil
Événement sportif au Paraná
Sport à Curitiba
Sport au Brésil en 1993
Tennis en octobre 1993